Placido oder Plácido ist der Familienname folgender Personen:

 Brenno Placido (* 1991), italienischer Schauspieler
 Jorge Plácido (* 1964), portugiesischer Fußballspieler
 Michele Placido (* 1946), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Violante Placido (* 1976), italienische Schauspielerin und Sängerin

Plácido oder Placido steht für:
 Plácido (Vorname), männlicher Vorname

Filme:
 Placido (1961), spanischer Film von Luis García Berlanga
 Placido (1986), kubanischer Film von Sergio Giral 

Siehe auch:
 Placide
 Placidus